Scharnowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Scharnowski (1896–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Werner Scharnowski (* 1954), deutscher Musiker, Arrangeur, Produzent und Komponist christlicher Popmusik
 Haug Scharnowski (* 1969), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Helmuth Scharnowski (* 1949), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Czarnowski